Les unités de planification zonale (UPZ) sont des subdivisions urbaines de Bogota, capitale de la Colombie. Leur superficie est inférieure à celle des localités, mais elles peuvent grouper divers quartiers.

Les UPZ ont pour rôle la planification urbaine que requiert Bogota. Le Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. ou POT (français : Plan d'ordonnancement territorial de Bogota D.C.) régit les UPZ (décret 619 de 2000 au décret 364 de 2013).

Fonctions des UPZ 
Leurs fonctions consistent principalement à planifier le développement urbain de Bogota ainsi que les différences importantes entre les secteurs. En tant qu'unités de planification zonale, elles se situent au niveau intermédiaire entre les localités et les quartiers.

La planification permet plus d'efficacité dans la gestion des ressources, la mise en œuvre des investissements, l'utilisation des frais de fonctionnement requis pour gérer les biens collectifs.

Les UPZ sont également des espaces importants pour la participation des habitants à la vie et au travail de la collectivité ainsi qu'aux rencontres citoyennes.

Programme du Plan d'ordonnancement territorial de Bogota D.C. 
Bogota, lors des années 1980 et 1990, connut une intensification de sa population. Afin que la capitale ne subisse pas la détérioration de son environnement, la disparition de ses espaces publics et l'accroissement de la congestion du trafic automobile, le Plan d'ordonnancement territorial de Bogota D.C. (POT), mit en place, en 2000, un programme d'activités réparties sur plusieurs niveaux, programme concernant, entre autres, les zones spécifiques de la ville et particulièrement les UPZ.

Plans zonaux 
Ils définissent la planification des infrastructures d'une zone, de ses installations communautaires dans l'espace public et l'harmonisation des critères relatifs aux règlements de l'urbanisme. Ils précisent également les critères de gestion des plans concernant les terres.

Les plans zonaux sont établis sur la demande de l'administration du district.

Districts et UPZ de Bogota D.C. 

 Usaquén (le ) comprend neuf UPZ : Paseo de los Libertadores, Verbenal, La Uribe, San Cristóbal, Toberin, Los Cedros, Usaquén, Country Club, Santa Bárbara ainsi que .
 Chapinero () a une UPZ comportant cinq quartiers : El Refugio, San Isidro-Patios, Chapinero, Pardo Rubio, Chico-Lago. Le district de Chapinero compte .
 Santa Fe () a une UPZ de cinq quartiers : Sagrado Corazón, La Macarena, Las Nieves, Las Cruces et Lourdes. Ce district a .
 San Cristóbal () comprend cinq UPZ : San Blas, Gloria, Sosiego, 20 de Julio, Los Libertadores et .
 Usme () est divisé en sept UPZ : La Flora, Danubio, Gran Yomasa, Comuneros, Alfonso López, Ciudad Usme, Parque Entre Nubes et . 
 Tunjuelito () abrite une UPZ de deux quartiers : Venecia, Tunjuelito et 30 quartiers au total.
 Bosa () comporte une UPZ de cinq quartiers : Apogeo, Bosa Bosa Occidental, Bosa Central, El Porvenir, Tintal sur ainsi que  au total. 
 Kennedy () a une UPZ de douze quartiers : Américas, Carvajal, Castilla, Kennedy Central, Timiza, Tintal Norte, Calandaima, Corabastos, Gran Britalia, Patio Bonito, Las Margaritas, Bavaria, et un total de .
 Fontibón () comprend une UPZ de huit quartiers : Fontibón, Fontibón San Pablo, Zona Franca, Ciudad Salitre occidente, Granjas de Techo, Modelia, Capellanía, Aéroport international El Dorado (espagnol : Aeropuerto El Dorado) et  au total.
 Engativá () comporte une UPZ de neuf quartiers : Las Ferias, Minuto de Dios, Boyacá Real, Santa Cecilia, Bolivia, Garcés Navas, Engativá, Jardín Botánico, Álamos et un total de .
 Suba () comprend onze UPZ : Guaymaral, San José de Bavaria, Britalia, El Prado, La Alambra, Casa Blanca Suba, Niza, La Floresta, Suba, El Rincón, Tibabuyes et . 
 Barrios Unidos () a une UPZ de quatre quartiers : Los Andes, Doce de Octubre, Los Alcázares, Parque Salitre et  au total.
 Teusaquillo ( comprend une UPZ de six quartiers : Galerías, Teusaquillo, Parque Simón Bolívar, La Esmeralda, Quinta Paredes, Ciudad Salitre Oriental et un total de .
 Los Mártires () abrite une UPZ de deux quartiers : Santa Isabel, La Sabana et .
 Antonio Nariño a une UPZ de deux quartiers : Ciudad Jardín, Restrepo et .
 Puente Aranda () comprend cinq UPZ : Ciudad Montes, Muzú, San Rafael, Puente Aranda, Zona Industrial et .
 La Candelaria () a une UPZ d'un seul quartier : Candelaria et  au total. 
 Rafael Uribe Uribe () a une UPZ de cinq quartiers : San José, Quiroga, Marco Fidel Suárez, Marruecos, Diana Turbay et .
 Ciudad Bolívar () comprend huit UPZ : El Machuelo, Monte Blanco, Arborizadora, San Francisco, Lucero, El Tesoro, Ismael Perdomo, Jerusalén et . 
 Sumapaz (le  et dernier district de Bogota D.C.) ne comporte pas d'UPZ. Sa division territoriale se répartit en trois zones et trente îlots (espagnol : veredas).

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
Bogota

Liens externes 

  .
  .
  .

District de Bogota
District en Colombie
Subdivision en Colombie